Именем русской актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской (1864—1910) были названы драматические театры:
 Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, основан в 1942 году как «Городской театр», получил имя В.Ф. Комиссаржевской в 1959 году.
 Донской театр драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржевской в Новочеркасске, основан в 1825 году, получил имя В.Ф. Комиссаржевской в 1964 году.
 Театр драмы имени В. Ф. Комиссаржевской в Уссурийске, основан в 1937 году, получил имя В.Ф. Комиссаржевской в 2011 году.
 Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Москве, основан Ф.Ф. Комиссаржевским и В.Г. Сахновским в 1914 году, прекратил существование в 1925 году.

Драматический театр Веры Комиссаржевской — это театр, организованный самой Комиссаржевской в 1904 году в театральном зале Пассажа в Санкт-Петербурге. Сведения о нём см. в статье о находящемся на его месте Театре им. В. Ф. Комиссаржевской.

Примечания